Prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za 1950. godinu je osvojila momčad Milicioner iz Sarajeva.

Ljestvica

Republička prvenstva

Srpska liga

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
  RK Proleter Zrenjanin - povijest , pristupljeno 24. listopda 2016.

1950